Anshelm steht für:

 Anshelm, die alte deutsche Form des Namens Anselm

Anshelm ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Anshelm von Lindenau (1693–1749), deutscher Erb-, Lehn- und Gerichtsherr
 Heinrich Anshelm von Ziegler und Kliphausen (1663–1697), deutscher Romanschriftsteller
 Klas Anshelm (1914–1980), schwedischer Architekt und Künstler
 Thomas Anshelm († 1524), deutscher Buchdrucker
 Valerius Anshelm (1475–1546/1547), Schweizer Chronist deutscher Herkunft